Existuje více nositelů jména a příjmení Paul Manning:

 Paul Manning (lední hokejista) (* 1979) – kanadský lední hokejista
 Paul Manning (cyklista) (* 1974) – britský cyklista